Příjmení Schultze nosí více významných osobností:

 Edith Schultze-Westrum (1904–1981) – německá filmová herečka
 Johannes Schultze (1881–1976) – německý historik a archivář
 Wilhelm Schultze (1909–???) – příslušník SS a člen Kriminální rady pražského gestapa